Miejscowości w USA:
 Brussels – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Calhoun
 Brussels – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
Gminy w USA:
 Brussels (ang. Brussels Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door